Спас Андонов Жостов е български военен деец, полковник.

Биография 
Жостов е роден в неврокопското село Гайтаниново на 17 юли 1881 година. Син е на Андон Жостов и брат е на Константин Жостов и Димитър Жостов. Завършва Военното училище в София през 1900 г. В 1912 годиа завършва Висшето военно училище в Париж. През 1905 година като поручик от Генералния щаб Спас Жостов е назначен за първи военен аташе на Княжество България в германската столица Берлин. Служи в осми пехотен приморски полк и в Лейбгвардейския конен полк. Бил е адютант на Първа пехотна софийска дивизия. По време на Първата световна война е пълномощен представител на главната квартира на българската армия в групата армии „Шолц“. Уволнява се през 1919 г.

Загива при атентата в църквата „Света Неделя“ през април 1925 година.

Военни звания 
 Подпоручик (1900)
 Поручик (2 август 1903)
 Капитан (1908)
 Майор (5 август 1913)
 Подполковник (16 март 1917)
 Полковник (30 август 1919)

Родословие

Бележки 

Български офицери от Македония
Български полковници
Двадесет и първи випуск на Националния военен университет „Васил Левски“
Български военни дейци от Първата световна война
Жертви на атентата в църквата „Света Неделя“
Родени в Гайтаниново
Починали в София
Български военни аташета
Носители на орден „За храброст“ IV степен
Български имигранти от Македония в София